Reprezentacja Austrii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Austrii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.
Obecnie trenerem reprezentacji jest Herbert Müller.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Zobacz też 
 Reprezentacja Austrii w piłce ręcznej mężczyzn

Przypisy 

Piłka ręczna w Austrii
Austria
Austriackie reprezentacje narodowe